Голомеев — болгарская фамилия; имеет женскую форму Голомеева.

Известные носители 
 Голомеев, Атанас (род. 1947) — бывший болгарский баскетболист и тренер.
 Голомеев, Кристиан (род.1993) — греческий пловец.
  (1961—2010) — болгарский пловец, отец Кристиана